Questa è una lista dei registri dell'organo del Boardwalk Hall Auditorium, il più grande organo a canne del mondo, per numero di canne. L'organo si trova nella sala principale della Boardwalk Hall di Atlantic City, New Jersey. L'organo è stato costruito dalla Società Organ Midmer-Losh tra il 1929 e il 1932.

La maggior parte dei registri sono assegnati ad uno dei sette manuali o alla pedaliera. Il resto sono "galleggianti" registri che possono essere assegnati a uno o più manuali. I registri sono raggruppati in "divisioni", ogni divisione fornisce un diverso insieme di suoni. La "Lunghezza" del registro indica la lunghezza nominale della canna che suona quando si preme il tasto Do due ottave sotto il Do centrale.

Boardwalk Hall Auditorium